

L'Œuf des Krostons 
Troisième histoire de la série Les Krostons de Paul Deliège. Elle a été publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1970).

Synopsis

Le Gâteau d'anniversaire 
Quatrième histoire de la série Les Krostons, elle a été publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1970).

Synopsis

La Chanson des Krostons 
Cinquième histoire de la série Les Krostons, elle a été publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1970).

Synopsis

L'Omelette aux Krostons 
Sixième histoire de la série Les Krostons, elle a été publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1970).

Synopsis

Le Kroschtroumpf 
Septième histoire de la série Les Krostons, elle a été publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1970).

Synopsis

Les Krostons partent en vacances 
Neuvième histoire de la série Les Krostons, elle a été publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1972).

Synopsis

Histoire sans titre 
Dixième histoire de la série Les Krostons, elle a été publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1972).

Synopsis

Notes et références 

 
Krostons, Les